László Erzsébet (1950–2015) tanár, festőművész
 László Erzsébet (1953) kosárlabdázó, edző
 László Erzsébet műfordító